Василеостровская (от «Васильевский остров») может означать:

 «Василеостровская» — станция Петербургского метрополитена, расположенная на Васильевском острове.
 «Василеостровская» — подстанция Энергетического кольца Санкт-Петербурга.
 Василеостровская ТЭЦ — ТЭЦ на Васильевском острове.
 Василеостровская стрелковая дивизия народного ополчения — одна из предшественниц 4-й гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения.